

События 

 Новгородцы совместно с карелами совершают морской поход в Финляндию против шведов. В ходе похода взят Або.
 Иоанн Безземельный изгнал Лошана и завладел властью в Англии.
 Союз Филиппа II Августа с Иоанном Безземельным, братом Ричарда I Львиное Сердце, и императором Генрихом V. Нападение Филиппа на владения Ричарда во Франции.
 1191—1198 — Целестин III (ок.1106-1198).
 Войска Римской коммуны уничтожили Тускул.
 Генрих VI коронован в Риме папой Целестином императором Священной Римской империи. Борьба с Танкредом, королём Сицилии. Неудачная попытка Генриха взять Неаполь и возвращение в Германию, где Генрих Лев вновь поднял мятеж.
 Основание города Берн в Швейцарии.
 Исаак Ангел двинулся на сербов и разбил жупана при Мораве. Двоюродный брат Исаака Константин, отправленный против болгар, провозгласил себя императором. Константин схвачен и ослеплён.
 Постоянные ссоры французских и английских рыцарей. Ссора королей Ричарда и Филиппа на Сицилии. Ричард отказывается от брака с сестрой Филиппа. Крестоносцы отплыли в Сирию. Буря разбила корабли Ричарда, он высадился на Кипр. Исаак Комнин жестоко обошёлся с английскими рыцарями. Ричард взял Никосию и Фамагусту, взял в плен Исаака и объявил себя государем Кипра. Женитьба Ричарда на Беренгарии (ок.1165-1230), дочери короля Наварры Санчо.
 Завоевание и продажа Кипра Ричардом тамплиерам, бунт на острове и перепродажа Ги де Лузиньяну.
 1191-1489 — Королевство Кипр во главе с французской династией Лузиньянов.
 6 февраля — Климент III утвердил своей буллой Тевтонский орден.
 8 июня — Ричард прибыл к Птолемаиде (Акра).
 12 июля — взятие Акры воинами Третьего крестового похода (войсками Ричарда и Филиппа).
 Ссора Ричарда с Филиппом. Возвращение Филиппа во Францию.
 Война крестоносцев с мусульманами Саладина. За неисполнение договора Ричард умертвил 2000 заложников. Осень — Поход Ричарда на Иерусалим. Взятие нескольких крепостей на юге Палестины.
 7 сентября — войска Ричарда Львиного Сердца нанесли поражение Салах ад-Дину в битве при Арсуфе. Начались переговоры между крестоносцами и мусульманами.
 Разрушительное землетрясение полностью разрушило Шемаху — столицу государства Атабеков. Шах Ахситан принимает решение о переносе столицы в Баку.
 Альмохады осуществили наступление на Португалию, захватив город Силвиш.
 Раджпуты во главе с махараджей Притхвираджа III нанесли поражение Мухаммаду Гури в битве под Тараином, недалеко от современного Дели.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1191 году
 8 февраля — Ярослав II Всеволодович, великий князь владимирский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1191 году
 20 января — Тибо V, граф Блуа, Шатодена и Шартра.
 20 марта — Климент III (папа римский).
 Уолтер Милль
 Гызыл Арслан

См. также

Примечания